Nom porté par deux rois de Bohême
 Ottokar  de Bohême (vers 1155-1230)
 Ottokar II de Bohême (vers 1230-1278)

Nom porté par quatre margraves de Styrie
 Ottokar Ier de Styrie (?-1075)
 Ottokar II de Styrie (?-1122)
 Ottokar III de Styrie (vers 1125-1164)
 Ottokar IV de Styrie (1163-1192)

Autres personnalités
 Ottokar aus der Gaal (vers 1250-vers 1310), historien et poète allemand
 Ottokar Czernin (1872-1932), diplomate et politique noble austro-hongrois
 Ottokar Domma (1924-2007), écrivain et journaliste allemand
 Ottokar Nováček (1866-1900), violoniste et compositeur hongrois
 Heinrich August Ottokar Reichard (1751-1828), écrivain, journaliste, directeur de théâtre et bibliothécaire allemand
 Ottokar Runze (1925-2018), réalisateur et producteur de cinéma allemand
 Ottokar Weise, marin allemand.

Personnages de fiction
 La Fortune et la Mort du roi Ottokar, une tragédie en cinq actes de Franz Grillparzer parue en 1825
 Ottokar Ier à Ottokar IV de Syldavie, personnages issus du Sceptre d'Ottokar

Voir aussi 
 Otokar Březina, (1868-1929) né Václav Ignác Jebavý , poète et écrivain tchécoslovaque, représentant du symbolisme
 Otokar Fischer, (1883-1938), traducteur, dramaturge, poète et critique littéraire tchécoslovaque
 Otokar (Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.), entreprise turque spécialisée dans les véhicules militaires et les autobus
 (21270) Otokar, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes
 Otoka, une localité de Bosnie-Herzégovine